Noebchaas (13e dynastie): Een Oud-Egyptische koningin uit de 13e dynastie
Noebchaas (17e dynastie): Een Oud-Egyptische koningin uit de 17e dynastie